

Хусаїново — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Хусаїново — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Хусаїново — село, Давлекановський район, Башкортостан

Див. також 
 Хусаїн